Nellie (Elena) Manso de Zúñiga Younger, Condesa de Maeztu (31 de mayo de 1925 - 28 de enero de 2018). Traductora y empresaria española.

Hija de Manuel Manso de Zúñiga y López de Ayala, militar fallecido en la Batalla del Guadarrama de la Guerra Civil española, y de Nellie Younger Soto, de ascendencia y nacionalidad británica, Nellie fue educada en un ambiente religioso y tradicional. Al quedar huérfana en la Guerra, empezó a trabajar, siendo muy joven, para ayudar a su madre, que había quedado viuda con cuatro hijos. El hecho de que una mujer de su entorno y ambiente social trabajase era una circunstancia insólita para la época. Se inició en la vida laboral como profesora particular de idiomas, más tarde fue bibliotecaria en el Instituto Británico de  Madrid, y simultaneó ese puesto con traducciones de libros para diversas editoriales, entre ellas la de Josep Janés.

En febrero de 1948 contrajo matrimonio en la Iglesia de Santa Catalina de Toledo con Juan Manuel de Maeztu Hill, único hijo del escritor, periodista y político Ramiro de Maeztu. De su matrimonio nacieron cuatro hijos: Ramiro, Myriam, Elena y Almudena.

Como Nellie había sido la secretaria del empresario norteamericano Larry Corcoran, quien había introducido el doblaje en España, estaba familiarizada con el mundo del doblaje, y cuando Corcoran regresó a los Estados Unidos, Nellie fundó, junto con Hipólito de Diego y Carlos Valencia, la empresa de doblaje "Sincronía". En "Sincronía" Nellie era la responsable de la traducción de los guiones de las películas, escritos en inglés, francés o italiano, y del "ajuste labial" (o "adaptación") al idioma castellano de los diálogos de los guiones para su posterior doblaje. Los diálogos para la película de los Hermanos Marx  Sopa de ganso son ya legendarios. Resultaba también insólito que una mujer, en aquella época, y entorno social, fuese empresaria. 

Lectora empedernida, en los años sesenta abrió, en el barrio de Salamanca de Madrid, la librería "Scorpio" .

En 1974 Ramiro de Maeztu Whitney recibió, "post mortem", el título nobiliario de "Conde de Maeztu", título que recibió su único hijo, Juan Manuel. Nellie fue, por tanto, condesa consorte de Maeztu.

En el año 2003 Nellie escribió y publicó sus "Memorias". 

Premios y reconocimientos:

En 2018 fue premiada, a título póstumo, en la I Edición de los Premios Irene de Doblaje, por su excelencia en la traducción y "adaptación" de diálogos.   
En 2019 fue recordada en el "In Memoriam" de los Premios Goya de la Academia de las Artes Cinematográficas de España, valorándose así, por primera vez, desde una Academia de las Artes, la importancia de la traducción.

Libro

Genealogía

Referencias

Empresarios de España del siglo XX